Oblężenie Girony (793)
 Oblężenie Girony (827)
 Oblężenie Girony (1285)
 Oblężenie Girony (1653)
 Oblężenie Girony (1684)
 Oblężenie Girony (1694)
 Oblężenie Girony (1711)
 Oblężenie Girony (czerwiec 1808)
 Oblężenie Girony (lipiec-sierpień 1808) 
 Oblężenie Girony (1809)

en:Siege of Gerona